Хамза Илесулы Якуди (; ) — казахстанский футболист, нападающий белорусского клуба «Слоним-2017».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 2022 году в составе клуба «Ордабасы». 29 июня 2022 года в матче против клуба «Аксу» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (3:0), выйдя на замену на 88-й минуте вместо Никиты Шершнёва.

В марте 2023 годаф утболист на правах свободного агента присоединился к белорусскому клубу «Слоним-2017».

Достижения 
 «Ордабасы»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2022

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Слоним-2017»